Scapegoat (engl. scapegoat ‚Sündenbock‘) steht für:

 Scapegoat (Band), US-amerikanische Band 
 Scapegoat, Vorgängerformation der österreichischen Band Starpilots
 SS-14 Scapegoat, NATO-Codename der sowjetischen Rakete RT-15 (Rakete)

The Scapegoat steht für:
 The Scapegoat, Originaltitel von Der Mann mit meinem Gesicht, Roman von Daphne du Maurier (1957)
 The Scapegoat, Originaltitel von Der Sündenbock (1958), britisch-US-amerikanischer Film von Robert Hamer 
 The Scapegoat (2012), britischer Film von Charles Sturridge 

Siehe auch:
 Der Sündenbock